Khelben Arunsun est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. 
À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Khelben est le fruit de l'un des concepteurs de cette série Steven Schend et du créateur de Forgotten Realms : Ed Greenwood. Il apparait ensuite dans divers ouvrages mettant en scène des personnages comme Elminster, Renwood, Danilo Thann, Drizzt Do'Urden ou encore les Sept Sœurs. Comme la trilogie sur le Retour des Archimages, la série de romans sur Elminster ou l'ordre des Ménestrels.

Présentation 

Khelben Arunsun, surnommé Khelben Bâton Noir, est un élu de Mystra considéré comme le plus puissant sorcier de toute la côte des épées et soupçonné d'être l'un des Seigneurs d'Eauprofonde. Il est également l'ami de Renwood ainsi que celui d'Elminster et possède comme eux une force magique immense. Oncle de Danilo Thann, il lui confie souvent des missions de haute importance pour les Royaumes. Autrefois individualiste et contre l'autorité (alignement Chaotique Neutre) Khelben a peu à peu développé son propre code de conduite (alignement Loyal Neutre) et croit désormais aux institutions. Il habite dans une tour sombre sans porte près d'Eau Profonde, avec sa bien-aimée Laérale Maindargent, l'une des Sept Sœurs elfes. Les buts de Khelben sont d'étendre plus loin la civilisation tout en rendant le monde des Royaumes oubliés plus sûr.

Compétences 

Khelben (Mage 20/Sorcier 4/Archimage 3) évite d'entrer en mêlée, il utilise ses objets magiques, des sorts redoutables d'Evocation et/ou d'Invocation, sa Décharge Fantastique et finalement son Feu d'Argent (énergie investissant les élus de Mystra), dans cet ordre, pour faire face à ses ennemis. S'il est surpris au corps à corps il se défendra avec son fameux Bâton Noir qu'il peut manier à deux mains. Khelben est aussi un collectionneur d'objets magiques et d'informations. Il est un croyant ferme du Credo : "Un secret n'est plus un secret si tout le monde est au courant, mais il n'en est pas encore un si vous ne le dites à personne". Il manipule souvent les gens et les événements avec ce "magasin de connaissances exclusives".

Personnalité 

Khelben est souvent considéré comme dépourvu d'humour et grave, il s'agit en réalité d'une façade. Il trouve tout simplement plus facile de traiter avec des personnes si elles sont intimidées ou même ont peur de lui. Il a eu de nombreux apprentis au fil des ans et aime à encourager les jeunes qui font preuve d'une aptitude pour la magie. Manier l'art de la magie peut être une entreprise gravement dangereuse cependant, et Khelben essaie d'inculquer l'appréciation de ce fait à ses élèves en gardant son masque de sombre individu.

En privé, cependant, il est silencieux et profondément intelligent, voire manipulateur. Avec sa belle, Laérale Maindargent, il est doux et affectueux. Seulement quelques rares apprentis ont aperçu par hasard, sa vraie personnalité par l'intermédiaire de son rire rauque ou par l'expérience de quelques sarcasmes déplaisants.

Apparition 

Livres

Khelben Arunsun apparait dans de nombreux ouvrages consacrés aux Royaumes Oubliés :
 Eauprofonde
 Le Joyau du petit homme
 Le marcheur des Vaux
 La Fille du sorcier Drow

Jeux vidéo
 Apparait dans Demon Stone dans le niveau " La tour de l'Archimage " en conseillant le groupe de partir à la recherche d'une autre Pierre de Démon dans les jungles de Chult.
 Est mentionné dans Baldur's Gate au chapitre 6 par Theodon et Jessup. On y apprend que, dans sa plus jeune enfance, le personnage principal aurait dérobé la cape de Khelben Arusun alors que celui-ci était en visite à Château-Suif, provoquant l'hilarité de l'archimage mais aussi la colère de Gorion, le père adoptif du protagoniste, qui craignait que Khelben ne s'offusque de la plaisanterie.
 Plusieurs sorts de Khelben Arunsun apparaissent dans la série des Neverwinter Nights.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction